Иц — топоним в Германии.

 Иц () — коммуна в Германии.
 Иц () — река в Германии.

См. также 
 ИЦ — двухбуквенная аббревиатура.